Хилль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хилль, Ахим (1935—2015) — восточногерманский гребец, двукратный олимпийский серебряный призёр летних Игр в Риме и в Токио.
 Хилль, Карл (полное имя Иоганн Карл Адам Хилль; 1831—1893) — немецкий оперный певец. См. также 
 Hill
 Хилл